Offenhausen (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Offenhausen (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk